El término Delicatessen puede hacer referencia:

 a Delicatessen, la denominación que reciben ciertos comercios y alimentos finos o exquisitos;
 a Delicatessen, una película francesa de 1991; 
 a Delicatessen, un grupo de música inglés de la década de 1990;
 a Delicatessen, un programa televisivo argentino.